Серра-ду-Рамалью () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Вали-Сан-Франсискану-да-Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Бон-Жезус-да-Лапа. Население составляет 32 189 человек на 2006 год. Занимает площадь 2 677,366 км². Плотность населения — 12,0 чел./км².

История 
Город основан 13 июня 1989 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 78.327.371,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.419,15 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,598 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия